«Рыжая» () — немой фильм 1928 года. Частично цветной фильм. Экранизация романа Элинор Глин. Считается утерянным, однако сохранился фрагмент и был восстановлен.

Сюжет 

Маникюрша Бабблс Маккой стремится заполучить богатого мужа. Она останавливает свой выбор на Роберте Ленноне, который не только богат, но и красив. Леннона опекают трое его друзей-холостяков. Все они тайком друг от друга начинают ухаживать за Бабблс и осыпать её дорогими подарками. Когда они узнают, что девушка водила их за нос, то решают отомстить. На вечеринке в честь помолвки Бабблс и Леннона, они рассказывают жениху о её поведении. В припадке обиды и гнева Бабблс срывает с себя дорогие украшения и роскошное платье, а затем полуголая прыгает в бассейн, но несмотря ни на что Леннон прощает свою непутевую невесту.

Интересные факты 
 В фильме в эпизодической роли снялся будущий знаменитый актер Гэри Купер.

В ролях

Ссылки 
 Рецензия на фильм 
 

Утерянные кинокомедии
Утерянные фильмы
Немые кинокомедии
Чёрно-белые фильмы 1920-х годов
Чёрно-белые кинокомедии
Фильмы-мелодрамы США
Кинокомедии США
Немые фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Кинокомедии 1928 года
Фильмы США 1928 года
Фильмы Кларенса Баджера